lijmklem
 De medische aandoening tetanus
 Klem (televisieserie), een Nederlandse televisieserie uit 2017, 2018 en 2020
 Klem (film), een Nederlandse film uit 2023, gebaseerd op de televisieserie
 De Klem, een buurtschap in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 De klem, een hoorspel van Adriaan Venema uit 1974
 Adrie Klem, een Nederlandse roeier
 Meindert Klem, een Nederlands roeier